Georges Richard peut désigner :
 Georges Richard (1846-1914), homme politique français ;
 Georges Richard (1863-1922), industriel français ;
 Georges Richard (1928-), homme politique français.